ECC est un sigle qui peut signifier :

 École centrale Casablanca ;
 
 Error-correcting code (en français, code correcteur) ;

 Elliptic curve cryptography (en français, cryptographie sur les courbes elliptiques) ;

 ECC Memory (en français, mémoire à code correcteur d'erreurs), une mémoire pouvant détecter et corriger des erreurs;

 Electronic Communications Committee (en français, Comité des communications électroniques), créé par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

 European Consumer Center (en français, Centre européen des consommateurs), créé par la Commission européenne ;

 European Coaster Club (en français, Club européen des montagnes russes), une association de promotion des parcs d'attractions ;
 
 Église du christianisme céleste, une religion chrétienne en cours de développement, fondée le  au Bénin ;

 Église du Christ au Congo ;

 ECC (où ECC signifie Education through Communication for the Community), une entreprise d'enseignement de l'anglais (eikaiwa) au Japon.